U-139 – niemiecki okręt podwodny typu U-139 z okresu I wojny światowej
 U-139 – niemiecki okręt podwodny typu IID z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-139 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich